Jean Robert peut faire référence à 
 Jean Robert, résistant communiste exécuté en 1943 à Nîmes ;
 Jean Robert (1937-2020), architecte et historien suisse ;
 Jean Robert (1926-2013), général de corps d'armée français.